Винарово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Винарово — село в Видинской области, входит в общину Ново-Село.
 Винарово — село в Старозагорской области, входит в общину Чирпан.